Polychrotidae é uma família de répteis escamados pertencentes à subordem Sauria.

Géneros

Anolis
Norops
Phenacosaurus
Polychrus (Papa-vento)

 !
Lagartos